Туро́вский — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Туровский, Алексей Маркович (род. 1946) — советский зоолог и зоосемиотик.
 Туровский, Анатолий Саулович (род. 1926) — скульптор и литератор.
 Туровский, Владимир Леонидович (род. 1953) — советский, затем канадский прозаик и юморист.
 Туровский, Генрих Всеволодович (1937—2020) — советский и российский музыкант, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993).
 Туровский, Даниил Иванович (род. 1990) — российский журналист, специальный корреспондент издания Meduza.
 Туровский, Илья Семёнович (больше известен как Набатов; 1896—1977) — советский актёр и артист эстрады.
 Туровский, Казимир (1813—1874) — польский писатель.
 Туровский, Михаил Саулович (род. 1933) — советский, американский художник и писатель-афорист.
 Туровский, Роман Михайлович (род. 1961) — советский, затем американский художник и композитор-лютернист.
 Туровский, Ростислав Феликсович (род. 1970) — российский политолог и политгеограф.
 Туровский, Семён Абрамович (1891—1937) — советский военачальник, комкор.
 Туровский, Юлий Фёдорович (1939—2013) — советский, затем канадский виолончелист, дирижёр и музыкальный педагог.

См. также 
 Турский
 Кирилл Туровский
 Князья Турово-Пинские
 Турово-Пинское княжество